Maglie – comune italiano della provincia di Lecce in Puglia
 Metodo delle maglie – procedimento risolutivo per circuiti elettrici
 Maria Giovanna Maglie – giornalista, opinionista e scrittrice italiana
 Onorio da Maglie – copista greco

Pagine correlate 

Maglia